Adrianopoli – altro nome di Antinopoli, antica città in Egitto
 Adrianopoli – antica città corrispondente all'odierna Edirne (Turchia)
 Adrianopoli – altro nome di Olympos, nell'attuale Turchia

Pagine correlate
Battaglia di Adrianopoli
Trattato di Adrianopoli

Altri progetti